Черчилль, Рэндольф (1911—1968) — британский государственный деятель, единственный сын Уинстона Черчилля.
 Черчилль, Рэндольф Генри Спенсер (1849—1895) — английский политический деятель, отец Уинстона Черчилля.